Кусько — українське прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 115 носіїв; найбільше — в Шацькому районі Волинської області.
 Кусько Андрій (1915—1999) — український письменник у Словаччині.
 Кусько Галина Дмитрівна (* 1959) — українська майстриня художнього текстилю, мистецтвознавець і педагог.
 Кусько Катерина Яківна (1931—2010) — український мовознавець і педагог, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.

Примітки 

українські прізвища